— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся на 576 километров практически параллельно линии Тохоку-синкансэн от станции , расположенной в специальном районе Тиёда, Токио, до станции , расположенной в городе Мориока префектуры Иватэ. Хотя официально линия начинается на станции Токио, большинство составов на линии начинают движение на станции . 160-километровый участок от станции Уэно до станции  в городе Насусиобара префектуры Тотиги также носит название линия Уцуномия.

История 

Линия является одной из старейших в Японии. Первый участок линии от станции Уэно до города Кумагая был открыт в 1883-м году. В 1886-м году с завершением строительства моста через реку Тонэ линия была доведена до города Уцуномия. Линию продолжали продлевать далее на север, и к 1891 году был открыт последний участок от города Мориока до Аомори, что сделало линию самой протяжённой в Японии.

В 1906 году лини была национализирована и получила своё нынешнее название. С открытием станции Токио в 1925 году, линия была продлена до неё. До 1950-х годов данный участок активно использовался для сквозного сообщения между линией Токайдо и линией Тохоку. Для постройки линии Тохоку-синкансэн было использовано место занимаемая раньше путями сквозного сообщения, по данной причине резко сократилось число составов идущих на линию Тохоку от станции Токио (исключение составляют только составы линии Кэйхин-Тохоку). К 2013-му году планируется завершение строительства нового участка под названием Линия Тохоку-Дзюкан, который позволит обеспечить сквозное сообщение между линиями Тохоку, Токайдо и Дзёбан.

В 2002-м году линия Тохоку-синкансэн была продлена от города Мориока до города Хатинохе, при этом участок местного сообщения линии Тохоку был передан в управление компаниям Iwate Ginga Railway (IGR) и Aoimori Railway. С продлением линии Тохоку-синкансэн до станции Син-Аомори участок от Хатинрхе до Аомори был передан в управление компании Aoimori Railway Company. Это укоротило линию Тохоку, сделав её второй по протяженности в Японии после линии Санъин.

Станции

Линия Уцуномия 
От станции Уэно до станции Куроисо

Южная линия Тохоку 
От станции Куроисо до станции Сендай
 ●: Все скорые составы останавливаются
 *: некоторые скорые составы останавливеются
 |: Все скорые составы проезжают

Центральная линия Тохоку 
От станции Сендай до станции Мориока

Примечания

Ссылки 
 Станции линии Тохоку (JR East)